Helstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Helstrup (Herning Kommune) – bebyggelse i Snejbjerg Sogn
 Helstrup (Randers Kommune) – landsby i Helstrup Sogn